Jönzén ist der Familienname folgender Personen:

 Fredrik Jönzén (* 1978), schwedischer Basketballspieler
 Hadar Jönzén (1885–1977), schwedischer Maler